

Musica 
 Stellar – gruppo musicale neozelandese
 Stellar – gruppo musicale sudcoreano
 Stellar – singolo degli Incubus del 2000

Altro 
 Hyundai Stellar – autovettura prodotta dalla Hyundai Motor Company
 Stellar – criptovaluta
 Stellar Airpark – aeropark di Chandler (Arizona)

Pagine correlate 
 Stella (disambigua)
 Stellaris